Separace (z lat. separatio, oddělení, odloučení) má více různých významů:

Přírodní vědy

v odpadovém hospodářství 
 Separace odpadů v ekologii – vzájemné oddělování či rozdělování různých odpadních materiálů, látek či hmot

v zemědělství 
 Separace zrna – proces oddělování zrna od plev během mlácení (dnes probíhá nejčastěji přímo v obilním kombajnu)

v chemii a metalurgii 
 Separace látek v chemii (separační metody) – rozdělování či oddělování dvou různých látek od sebe navzájem – buďto analytická metoda nebo přímo chemická výrobní technologie
Elektromagnetická separace prvků – např. uranu a neptunia atd.
Magnetická separace rud – oddělování magneticky aktivních minerálů od látek magneticky inertních apod.

v matematice 
 Separace proměnných – izolace jedné z proměnných na jedné straně rovnice, její vyjádření pomocí všech ostatních

Humanitní vědy

ve struktuře lidské společnosti (sociologie) 
 Separace černošského obyvatelstva – zde ve smyslu synonyma pro rasovou segregaci
 Separace zločinců – oddělený prostor pro oddělení vězňů, obviněných či podezřelých osob od ostatních lidí – typ vězení

ve zdravotnictví 
 Separace infekčních případů – zdravotní izolace infekčně nemocných lidí od zdravé části populace

v právu 
 Separace (právo) – oddělení a osamostatnění přírůstků od plodonosné věci

v kultuře 
 Separace průtokových poznatků v Cimrmanově hře Vyšetřování ztráty třídní knihy

v hudbě 
 Separace (hudební skupina) – česká hudební skupina z Hořovicka

Technologie

v polygrafickém průmyslu 

 Separace barev – výtah jednotlivých barevných složek (CMYK) do samostatných plátů, např. pro potřeby ofsetového tisku

Související články 
 Separatismus
 Segregace

Externí odkazy